Польща
 Палац Красінських (Варшава) — палац на площі Красінських у Варшаві, відомий також як палац Речі Посполитої.
 Палац Красінських (Варшава, Урсинув) — палац на вулиці Новоурсинувській у Варшаві, район Урсинув.

 Україна
 Палац Красінських (Дунаївці) — палац у Дунаївцях Хмельницької області.

Красінські